Falling in Reverse — banda americana
Filtro FIR — um filtro utilizado em eletrónica digital
Região de informação de voo — uma região de informação de voo nos termos fixados pela ICAO

Desambiguações de música
Desambiguações de siglas